Michael Hill est un nom pouvant désigner:

 (né en 1949), évêque anglicain 
 (1672-1699), homme politique anglais et en Irlande
 (né en 1938), homme d'affaires et philanthrope néo-zélandais
 (né en 1951), homme politique et activiste américain
, diplomate britannique

Sports
 (né en 1945), joueur de cricket australien
 (né en 1951), joueur de cricket anglais
Michael Hill (né en 1971), joueur de baseball américain
Michael Hill (né en 1974), joueur de tennis australien
 (né en 1988), joueur de cricket australien
 (né en 1989), joueur américain de football américain

Voir aussi 
 Michael Hill International, détaillant de bijoux en Amérique du Nord et en Océanie

Hill, Michael